peut désigner :
  ou Flavius Anastasius en latin (~430-~518), empereur byzantin de 491 à sa mort ;
 , 39 pape de 399 à 401 ; saint catholique fêté le 27 avril ;
 , évêque d'Antioche de 561 à 571 puis restauré de 593 à 599. Quelquefois confondu avec Anastase le Sinaïte ;
  d’Akori, catholicos de l'Église apostolique arménienne de 661 à 667.

Anastase I